Municipio VI (2001-2013)
 Municipio VI (2013)